Urzica ist der Name von 

 Marius Urzică (* 1975), einem rumänischen Kunstturner
 mehreren Orten in Rumänien:
 Urzica (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Urzica (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Urzica Mare, Dorf im Kreis Dolj